Sienne peut désigner :

 Sienne, ville d'Italie, en Toscane.
 Sienne, ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à La Charmée.
 Sienne, la commune rurale du département de Godyr au Burkina Faso.
 La Sienne, fleuve côtier normand.
 La Terre de Sienne, pigment utilisé en peinture.
 (367436) Sienne, un astéroïde de la ceinture principale.

Voir aussi

Deux saints catholiques :

 Catherine de Sienne
 Bernardin de Sienne

Homonymie de toponyme